Plaats in Indonesië
 Karang Jati (Lumbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Karang Jati (Pandaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Karangjati (doorverwijspagina)